De Belgische Supercup van het seizoen 1994/1995 vond plaats op dinsdag 1 augustus] 1995 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen bekerwinnaar Club Brugge. Anderlecht won met 2-1. Voor Anderlecht was het de vierde Supercup in de geschiedenis van de club.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Bekervoetbal 1995
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht